El término chala, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 La chala (maíz); en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, nombre que se da a la hoja que envuelve la mazorca del maíz (la mazorca del choclo, panocha o elote).
 La sandalia, calzado que deja parte del pie al descubierto, llamada «chala» en Chile.
 El cannabis (psicotrópico), llamado «chala» en Argentina.
 El distrito de Chala, uno de los trece distritos de la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa (Perú).
 La costa del Perú, llamada también «región chala».

Además, puede hacer referencia a:
 El cigarro de chala, nombre gauchesco (hoy casi completamente en desuso) del cigarro de tabaco envuelto en hojas de maíz.

Enlaces externos